

Sciences et techniques 
 (3251) Ératosthène (nom international : 3251 Eratosthenes) est un astéroïde de la ceinture principale.
 Ératosthène (nom international : Eratosthenes) est un cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune. Situé entre la mer des Pluies et le golfe Torride, il marque la limite ouest de la chaîne des Apennins.
 Le crible d'Ératosthène est un algorithme permettant de déterminer les nombres premiers inférieurs à un entier naturel donné.
 Le mont Ératosthène est un mont sous-marin situé en Méditerranée orientale, environ  au sud de Chypre.

Anthroponyme 
 Ératosthène d'Athènes est l'un des Trente tyrans choisis pour gouverner la cité d'Athènes après la guerre du Péloponnèse (431  ).
 Ératosthène de Crotone est un vainqueur de course à pied lors des  Jeux olympiques, en 576 
 Ératosthène de Cyrène, ou simplement Ératosthène (environ 276-194 ), est un astronome, géographe, philosophe et mathématicien grec.
 Ératosthène le Scholastique, poète grec du  actif sous l'empereur Justinien, auteur de poèmes conservés dans l'Anthologie grecque.

Littérature 
 Contre Ératosthène est un discours de Lysias, où il accuse Ératosthène d'Athènes de divers crimes dont l'assassinat de son frère Polémarque.